Kmiec ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Urban Kmiec (1936–2020), US-amerikanischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Buffalo
 Paul Kmiec (1893–1946), deutscher Politiker (KPD)